Les élections municipales de 2020 en Creuse étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Par un décret du , le second tour est fixé au .

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département de la Creuse.

Analyse 
Au premier tour, la totalité des conseillers municipaux et communautaires ont été élus sur plus de 83 % des communes du département (213 sur 256). L'élection des maires et adjoints qui devait s'effectuer avant le  est reportée en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. Les conseillers municipaux élus dès le premier tour entrent finalement en fonction le , tandis que les maires et les adjoints devraient être élus lors de la première réunion de chaque conseil municipal, prévue entre le 23 et le .

Le deuxième tour prévu initialement le  est également reporté sine die.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Ahun 

 Maire sortant : Patrick Pacaud (LR)

Ajain 
 Maire sortant : Guy Rouchon (PS)

Aubusson 

 Maire sortant : Michel Moine (DVG)

Auzances 
 Maire sortant : Françoise Simon (PS)

Bonnat 

 Maire sortant : Philippe Chavant (DVG)

Bourganeuf 

 Maire sortant : Jean-Pierre Jouhaud (PS)

Boussac 

 Maire sortant : Franck Foulon (LR)

Bussière-Dunoise 
 Maire sortant : Christophe Lavaud (PS)

Dun-le-Palestel 
 Maire sortant : Laurent Daulny (LR)

Évaux-les-Bains 

 Maire sortant : Bruno Papineau (DVD)

Felletin 

 Maire sortant : Jeanine Perruchet (DVD)

Fursac 
 Maire sortant : Thierry Dufour (PCF)

Gouzon 
 Maire sortant : Cyril Victor (LR)

Guéret 
 Maire sortant : Michel Vergnier (PS)

La Souterraine 
 Maire sortant :  Jean-François Muguay (PS)

Le Grand-Bourg 

 Maire sortant : Michel Navarre (DVG)

Saint-Agnant-de-Versillat 

 Maire sortant : Pierre Decoursier (DVG)

Saint-Maurice-la-Souterraine 

 Maire sortant : Jean-Luc Lagrange (DVG)

Saint-Dizier-Masbaraud 

 Maire sortant : Jean-Claude Perot (PS)

Saint-Sulpice-le-Guérétois 

 Maire sortant : Claude Guerrier (PCF)

Saint-Vaury 

 Maire sortant : Philippe Bayol (PS)

Sainte-Feyre 

 Maire sortant : Nadine Dufaud (DVD)

Saint-Fiel 

 Maire sortant : François Barnaud (LR)

Voir aussi

Articles connexes 

 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Creuse
 Politique dans la Creuse

Notes et références

Notes

Références 

Creuse
Municipales, 2020